Le rahat, une pâtisserie roumaine.
 Rahat, une ville dans le district sud d'Israël.

Voir aussi 
 Rahat Nusrat Fateh Ali Khan, un musicien pakistanais.